Czas przeszły – pojęcie w gramatyce
 Czas przeszły – powieść Andrzeja Szczypiorskiego
 Czas przeszły – film z 1961 r. w reżyserii Leonarda Buczkowskiego